У Словенији постоји 321 водена површина класификована као језеро, која укључује и периодична језера и вештачке резервоаре. Већина језера у земљи имају глацијално порекло и већина истих су периодична језера због крашког рељефа. Највећа глацијална језера су Блед (147 ha) и Бохињ (318 ha), док је највеће језеро по површини Церкнишко језеро (2.500 ha), с тим да оно представља периодично језеро и дешава се да у летњим месеци у потпуности пресуши. Уколико се из поређења изузме Церкнишко језеро због своје периодичности, онда је највеће језеро по површини Бохињско. Најдубље је Дивље језеро, које достиже дубину од 160 метара, иза кога следи Дружмирско језеро, са максималном дубином од 87 метара. Следи списак језера у Словенији.

Списак

Види још 
 Шалешка језера

Референце

Литература 
 Firbas P.. Vsa slovenska jezera: Leksikon slovenskih stoječih voda. Ljubljana: DZS. 368 pp.

Спољашње везе 

 Локације појединих језера на мапи Словеније